Red Men Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Red Men Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 00000843
 Red Men Hall (Washington), ID-Nr. 73001889